Witówka – wieś w woj. podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Raczki
Witówka – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Tumiłowicze.

3 cieki:
 Witówka – rzeka, dopływ Kostrzynia
 Witówka – potok, dopływ Oławy
 Witówka – struga, górny bieg Kałuski

Zobacz też 
 Witówko, Witów